{| class="infobox" style="font-size:90%; text-align:left; width:23.5em"

Chelsea Beavers es un personaje ficticio de la serie de televisión de Nickelodeon llamada Los castores cascarrabias ella es una de las hermanas gemelas de Norbert y Daggett.

Apariencia 
Ella tiene un pelaje marrón oscuro igual a la de Dagget un pequeño diente, tiene ojos de color verde alrededor de sus ojos a diferencia de Stacy ella tiene amarillo mientras que su hermana blanco con grandes pestañas y una nariz roja como la de Norbert tiene el pelo corto usa una polera verde con una flor en el centro calzas azules cortas, zapatos azules siempre anda con su mochila naranja.

Personalidad 
Chelsea es igual a Dagget le gustan los dulces es más arriesgada que Stacy no respeta mucho lo que le dicen le gusta el color celeste. Stacy y Chelsea se llevan muy bien a excepción de Norbert y Dagget, ellas nunca pelean siempre aparecen juntas en los capítulos. A ella le da pena ver como sus hermanos pelean junto con Stacy en un capítulos se las vio llorar cuando ocurrió esto ella considera que Dagget es el mejor tiene como mascota pequeña y peluda. Apareció por primera vez junto a su hermana Chelsea en el episodio If You Insisters/Alley Oops!

Familia 
Chelsea vive con sus padres y su hermana gemela Stacy su familia se compone de los siguientes integrantes :

 Mister "Leonard" Beavers , padre aparenta 40 años muy bromista se parece a Norbert tiene el pelaje amarillento nariz púrpura usa lentes.

 Mrs Beavers, madre la señora castor aparenta unos 37 usa un collar de perlas su pelaje es cafe como el de Dagget su nariz es roja amante de la limpieza. Siempre está pendiente de sus hijos es una agente secreta.

 Stacy Beavers, hermana gemela de Chelsea es igual a Norbert siempre está con Chelsea.

 Norbert-Norb Beavers, hermano mayor y hermano gemelo reclinado de Daggett.

 Dagget Doofus Castor Beavers, hermano mayor de Stacy y Chelsea, hermano gemelo más joven de Norbert.Chelsea se parece mucho a él.

Episodios 
 If You Insisters/Alley Oops! 
 House Sisters

Personajes de Los castores cascarrabias